Krum – Khan dei Bulgari
Krum – cantante bulgaro
Krum – centro abitato del Texas
Viktor Krum – personaggio della saga di Harry Potter